

В Україні 

 Православна церква України
 Українська православна церква (Московський патріархат)
 Українська православна церква Київського патріархату (1992—2018)
 Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ (оновлена) (2006—2020)
 Українська автономна православна церква Львова (з 1999)
 Українська апостольська православна церква (з 2002)
 Українська автономна православна церква (1941—1944)
 Українська автокефальна православна церква:
 Українська автокефальна православна церква (1919–1937)
 Українська автокефальна православна церква (1942–1944)
 Українська автокефальна православна церква (1990–2018)
 Українська автокефальна православна церква канонічна (з 2004)

За межами України 

 Американська карпаторуська православна єпархія
 Українська православна церква в діаспорі
 Українська православна церква Канади
 Українська православна церква США
 Православний український вікаріат
 Автономна українська православна церква в Америці
 Соборноправна українська автокефальна православна церква
 Українська автокефальна православна церква в Європі
 Українська автокефальна православна церква у вигнанні

Див. також 
 Українська греко-католицька церква
 Історія православ'я в Україні